Братья-соперники:

 Братья-соперники — романтическая комедия, снятая в Болливуде и вышедшая в прокат в Индии в 2000 году.
 Братья-соперники — фильм режиссёра Яна Сарди, снятый в 2004 году.